Das WTT Contender Nova Gorica 2022 war das 13. Turnier der WTT Series 2022 im Tischtennis. Es fand vom 31. Oktober bis 6. November 2022 im slowenischen Nova Gorica statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Offizielle Website (abgerufen am 1. November 2022)

Tischtennisveranstaltung 2022
Tischtenniswettbewerb in Slowenien
Sport (Nova Gorica)